Denumirea de Leordeni se poate referi la unul din următoarele locuri din România:
 Leordeni, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Argeș;
 Leordeni, un sat în județul Mureș;
 Leordeni, un fost sat, acum parte a localității principale a orașului Popești-Leordeni din județul Ilfov.